In der Liste der höchsten Wohngebäude der Welt werden alle für Wohnzwecke genutzten Gebäude der Welt nach Höhe, fertiggestellten oder im Bau befindlich, aufgelistet. 

Eine Wohnnutzung ist gegeben, wenn 85 Prozent oder mehr der gesamten Nutzfläche für Wohnungen in Anspruch genommen werden. 

Der Trend des Wohnhochhauses ist ein neu aufkommendes Modell, daher sind die meisten dieser Gebäude der Liste derzeit im Bau. Während früher die meisten Wolkenkratzer ausschließlich Büros beherbergten, kann man vermehrt seit dem 21. Jahrhundert einen Trend zum Wohnhochhaus erkennen (ebenso zu gemischt genutzten Hochhäusern). 

Das offiziell höchste Wohnhaus ist seit 2016 das 432 Park Avenue in New York City mit einer Höhe von 426 Metern. Zuvor beanspruchte Dubai den Titel mit dem Princess Tower (414 Meter), dem 23 Marina (393 Meter) und dem The Torch der mit 348 Metern den Q1 Tower im australischen Gold Coast (323 Meter) ablöste. Dieser Bau sollte durch das ebenfalls in Dubai befindliche Pentominium mit einer Höhe von 516 Metern bei 122 Geschossen abgelöst werden, doch der Bau an diesem Projekt wurde aus wirtschaftlichen Gründen auf unbefristete Zeit eingestellt. Es wird weltweit noch an zahlreichen weiteren hohen Wohntürmen gebaut. In New York City wurde der Central Park Tower eröffnet, mit 472 Metern das höchste Wohngebäude der Welt.

Tabellarische Aufstellung 
Die nachfolgende Liste beinhaltet alle Gebäude über 300 Meter Höhe. Die Rangliste bezieht sich auf die eröffneten Gebäude.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Bürogebäude der Welt
 Liste der höchsten Hotels der Welt
 Liste der höchsten Gebäude der Welt
 Liste der höchsten Bauwerke der Welt

Einzelnachweise 

Wohngebaude
!